Schellinkhout steht für:

 Schellinkhout (Drechterland), eine Stadt und einen Gemeindeteil von Drechterland in Nordholland

Schellinkhout ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Jacobs May van Schellinkhout, niederländischer Walfangkapitän